Sidr ist der Name von

 Zyklon Sidr, ein Sturm der Zyklonsaison im Nordindik 2007
 as-Sidr, libyscher Ort am Mittelmeer